A Dicynodontia vagy dicynodonták az emlősszerűek közé tartozó Therapsida őshüllők egy alrendága volt.

A dicynodonták különféle termetű növényevők voltak két agyarral. Ez utóbbiról kapták nevüket, amelynek jelentése: „két kutyafogúak”.

A Therapsidák legnagyobb változatosságú csoportja: 70 nemük ismert, amelyek közt volt patkány- és ökörméretű is.

Jellemzőik 
 
Koponyájuk erősen specializálódott: könnyű volt, de erős, a hátulján az emlősszerűekre jellemző nyílások jelentősen megnagyobbodtak, hogy nagyobb állkapocsizmoknak adhassanak helyet.

Koponyájuk elülső része és az alsó állkapcsuk általában keskeny volt és a primitív változatokat kivéve fogatlan. Ehelyett a száj elülső része csúcsos csőrt alkotott, mint a teknősöknél vagy a Ceratopsia alrendághoz tartozó dinoszauruszoknál. Úgy rágtak, hogy az alsó állkapcsukat hátramozgatták, ami erőteljes nyeső hatást eredményezett.

Nem minden nemnek volt agyarpárja, de soknak igen, ami a nemi dimorfizmusra utalhat.

Testük rövid, erős, hordószerű volt, rövid farokban ért véget és erős lábak hordozták. Egyes nemek, például a dinodontosaurusok esetében csak a hátsó lábak voltak egyenesek, mellső lábaik könyökben hajlott tartásúak voltak. A vállöv és az ilium nagyok és erősek voltak.

Evolúciójuk története 

A dicynodonták először a középső perm idején jelentek meg, gyors evolúciós kirajzáson mentek keresztül és a késő perm idejére ők lettek a legsikeresebb és legelterjedtebb szárazföldi gerincesek. Rengeteg ökotípusuk fejlődött ki, amelyek közt egyaránt voltak nagy, közepes és kicsi növényevők és vakondszerű, rövidtagú járatlakók.

A perm–triász kihalási eseményt csak két családjuk élte túl. Egyikük, a lystrosaurusok a kora triász indusi korszak legelterjedtebb növényevői voltak. Ezeket a közepes méretű állatokat a zömök, disznótól az ökörig terjedő méretű utódaik, a Kannemeyeriidae váltották fel, amelyek az olenyokitól a ladin korszakig voltak az uralkodó szárazföldi növényevők világszerte. A karni korszakra Traversodontidae cynodonták és a Rhyncosaurus hüllők vették át a helyüket.

A nori korszak idejen (a késő triász közepe), amikor – talán a növekvő szárazság miatt – drasztikus hanyatlásuk következett be, a nagy növényevők élőhelyeit a Sauropodomorpha dinoszauruszok foglalták el.

A kannemeyeriidák hanyatlása és eltűnése után nem is éltek a bolygón domináns, nagy emlősszerű növényevők egészen a paleocén közepéig (60 millió évvel ezelőtt), amikor az emlősök, a cynodonták leszármazottai diverzifikálódtak és átvették a kihalt dinoszauruszok élőhelyeit.

Régebben azt gondoltak, hogy a dicynodonták a triász–jura kihalási esemény során teljesen elenyésztek. Nemrégiben azonban előkerültek bizonyítékok arra, hogy Gondwana déli részén a kréta időszakot is megélték (a mai Queensland) (Thulborn and Turnmer, 2003).

Rendszertanuk

Taxonómiájuk 

 
 
 Alrendág Dicynodontia
 Nem Colobodectes
 Öregcsalád Eodicynodontoidea
 Család Eodicynodontidae
 Öregcsalád Kingorioidea
 Család Kingoriidae
 Klád Diictodontia
 Öregcsalád Emydopoidea
 Család Cistecephalidae
 Család Emydopidae
 Öregcsalád Robertoidea
 Család Diictodontidae
 Család Robertiidae
 Klád Pristerodontia
 Nem Dinanomodon
 Nem Odontocyclops
 Nem Propelanomodon
 Család Aulacocephalodontidae
 Család Dicynodontidae
 Család Kannemeyeriidae
 Család Lystrosauridae
 Család Oudenodontidae
 Család Pristerodontidae
 Család Shanisiodontidae
 Család Stahleckeriidae

Filogenetikájuk 
A lenti kladogram a következő forrás szintézisén alapszik: Mikko's Phylogeny Archive.

Jegyzetek

További információk 
 Therapsida : Neotherapsida : Dicynodontia - Palaeos

Anomodontia
Élővilág a permben
Élővilág a triászban
Élővilág a jurában
Élővilág a krétában